Расска́зовка:

 Рассказовка — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Рассказовка — конечная станция Солнцевской линии Московского метрополитена.
 Рассказовка — парк в Новой Москве.